Berlioz ist der Familienname folgender Personen: 

 Hector Berlioz (1803–1869), französischer Komponist und Musikkritiker
 Jacques Berlioz (Zoologe) (1891–1975), französischer Zoologe
 Jacques Berlioz (Schauspieler) (1889–1969), französischer Schauspieler
 Jacques Berlioz (Historiker) (* 1953), französischer Historiker
 Louis Berlioz (1776–1848), französischer Landarzt